La estación Adolfo Alsina forma parte del Metrobús de Buenos Aires. Debe su nombre a la calle homónima, que cruza la Avenida 9 de Julio a la altura de la estación. Fue inaugurada el 24 de julio del 2013.

Características 

Se accede al plataforma mediante una rampa. La parada incluye carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. La parada es cubierta, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Colectivos 

Esta estación es operada únicamente por la línea , que une el trayecto Buenos Aires-La Plata en dos ramales (Centenario y Autopista).

Referencias 

 ¿Por qué Metrobus? Página oficial del Metrobus
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobus
 Las primeras críticas del Metrobus Porteño Minuto Uno

Véase también 
Colectivo (Argentina)

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Monserrat (Buenos Aires)